Paco Camarasa Yáñez (1950-2018), llibreter i activista cultural especialitzat en novel·la negra.
 Francisco José Camarasa Castellar, (1967) futbolista valencià.
 Paco Camarasa Pina, (1963) editor valencià.